Ach-Charqiya (en arabe :  « l'orientale ») peut désigner :
 Ach-Charqiya, province d'Arabie saoudite ;
 Ach-Charqiya, gouvernorat d'Égypte ;
 Ach-Charqiya, région du Sultanat d'Oman.